

Caratteristiche tecniche
È un difensore centrale molto bravo negli anticipi e dotato di buona tecnica di base. Pericoloso sui calci piazzati, in passato ha giocato anche da centrocampista.

Carriera

Club
Nato a Conegliano da genitori albanesi, ha iniziato la propria carriera nel settore giovanile della  per poi passare all' nel 2017.

Nell'ottobre 2020 è stato ceduto all'.

Nazionale
Nel 2019 è stato convocato dalla nazionale italiana Under-17, con cui ha giocato 3 partite ufficiali e segnato 2 reti. Ha tuttavia scelto in seguito di optare per la nazionale albanese, con cui ha debuttato l'11 novembre 2020 in occasione dell'amichevole vinta 2-1 contro il , diventando all'età di 17 anni, 7 mesi e 22 giorni il più giovane giocatore ad aver esordito nell'.

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Note

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale albanese
Arbëreshë